Zarra puede hacer referencia a:

 Telmo Zarra más conocido como Zarra, histórico futbolista español.
 Trofeo Zarra.
 Zarra, localidad de la provincia de Valencia.